Amy Coney Barrett (1972-), juge fédérale américaine 
Michael Coney (1932 - 2005), écrivain britannique de science-fiction
 Côney, rivière française
 Communauté de communes Saône et Coney

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme